Dit is een lijst van rectores magnifici van de Vrije Universiteit Amsterdam. De meest bekende hoogleraren in de lijst zijn de latere minister-president Abraham Kuyper en onderwijsminister I.A. Diepenhorst.

Chronologische lijst

Publicatie 
 A.Th. van Deursen: Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit te Amsterdam, 1880-2005. Amsterdam, Bert Bakker, 2005. ISBN 9035128672 De als appendix opgenomen lijst met Rectores Magnifici bevat echter enkele fouten.

Externe link 
 Jaarboek Vrije Universiteit Amsterdam, 1880-1990 (digitaal)

Amsterdam
Rectores Magnifici